Palkó István (1913–2008) nyelvész, pedagógus, irodalmi szerkesztő
 Palkó István (1964–2016) újságíró, szerkesztő
 Palkó István (1983) közgazdász, pénzügyi elemző, Junior Prima díjas gazdasági újságíró